Palombera puede referirse a:

 el embalse de Palombera, en Cantabria (España);
 el puerto de Palombera, en Cantabria (España).